Такмичење у спринту за биатлонце у Торину на Зимским олимпијским играма 2006. одржано је у Чесана Сан Сикарију 14. фебруара, 2006.

Систем такмичења
Спринт је дисциплина која се за мушкарце одвија на стази од 10 километара. (3 круга по 3,333 метра). Стартује се појединачно у временским размацима. У току трке гађа се два пута (на крају прва два круга) најпре из лежећег па из стојећег става, укупно 10 мета. Сваки промашај доноси казнени круг трчања од 150 метара. На крају такмичења 60 првоплсираних кваликфиковалу се за дисциплину потера.

Фаворити у овој дисциплини су били светски првак и олимпијски победник Оле Ејнар Бјерндален из Норвешке и водећи у текућој сезони у Светског купа до Олимпијским игра у Торину 2006., Михаел Грајс из Немачке.

Учествовало је 90 биатлонаца из 36 од 37 земаља учесница. У овој дисциплини нису наступили представници Хрватске.

Земље учеснице 

  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)

  (1)
  (4)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (4)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)

  (1)
  (4)
  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)
  (4)
  (4)
  (2)
  (4)
  (4)

Резултати 
Двојицу аустријских биатлонаца МОК је дисквалификовао јер је утврђено да су били позитивни на допинг тесту. Волфганг Пернер је завршио као четврти, а Волфганг Ротман 27.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати биатлона на ЗОИ 2006. на сајту МОК. 
 Резултати спринта на званичном сајту Међународне биатлонске уније (ИБУ)

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2006.